

Geografia 
 Borton – comunità non incorporata dell'Illinois, negli Stati Uniti d'America

Persone 
 Amyas Borton – aviatore britannico
 Arthur Borton – ufficiale britannico
 Babe Borton – giocatore di baseball statunitense
 Hugh Borton – storico statunitense